Il 37º campionato italiano di hockey su prato indoor di serie A maschile ha visto la vittoria finale dell'Hockey Club Bra (al suo primo titolo indoor).

Fase a gironi

Girone A

Concentramento n° 1
Palestra CUS, Via Giordano Bruno (Padova)

Sabato 8 dicembre 2007
17.00 -  -  6-3
18.15 -  -  2-5

Domenica 9 dicembre 2007
10.00 -  -  7-2
11.15 -  -  4-2
13.15 -  -  10-5
14.30 -  -  4-5

Concentramento n° 2
Palazzetto Impianto G. Onesti, Acqua Acetosa (Roma)

Sabato 12 gennaio 2008
20,30 -  -  3-5
21,30 -  -  6-3

Domenica 13 gennaio 2008
10.00 -  -  3-1
11.15 -  -  3-0
13.15 -  -  3-1
14.30 -  -  n.d.

Classifica

Girone B

Concentramento n° 1
Palazzetto di Mozzecane, Via Mediana 2 – Impianti sportivi (Mozzecane, VE)

Sabato 8 dicembre 2007
 17.00 -  -  7-5
18.15 -  -  1-3

Domenica 9 dicembre 2007
10.00 -  -  2-4
11.15 -  -  5-5
13.15 -  -  7-2
14.30 -  -  6-2

Concentramento n° 2
Palazzetto CUS – Via del Carpentiere (Bologna)

Sabato 12 gennaio 2008
17.00 -  -  5-4
18.15 -  -  5-3

Domenica 13 gennaio 2008
10.00 -  -  4-8
11.15 -  -  4-6
13.15 -  -  1-5
14.30 -  -  7-4

Classifica

Torneo di finale
Palazzetto Facoltà di Scienze Motorie, Via Montelungo 7 (Verona)

Play out

Play off

Classifica

Verdetti

  Hockey Club Bra Campione d'Italia 2007-2008.
  Hockey Cernusco 2000 retrocesso in serie B.

Note

Collegamenti esterni
 

Campionato italiano di hockey su prato
Sport nel 2007
Sport nel 2008